Аллакакет:

 Аллакакет — город в штате Аляска, США.
 Аллакакет — аэропорт в городе Аллакакет.